Bourbon–Szicíliai Mária Krisztina spanyol királyné (1806–1878)
Habsburg–Tescheni Mária Krisztina spanyol királyné (1858–1929)

Kapcsolódó szócikkek 
Mária Krisztina (egyértelműsítő lap)